Schildkröte steht für:
 Schildkröten, Ordnung der Reptilien
„Schildkröte“, ein Belagerungsgerät, siehe Chelone (Belagerungsgerät)
 Schildkröte (Wappentier)
 Schildkröte (Namibia), Bergmassiv bei Windhoek
 Schildkrötenformation (testudo), römische Militärformation
 umgangssprachlich das allgemeine Währungssymbol
 Figur der Improvisationskomiksendung Dittsche
 Schwarze Schildkröte, chinesische Sternenkonstellation
 Verkehrsschildkröte

Siehe auch:
 Schildkröt
 Achilles und die Schildkröte
 Emu und Schildkröte
 Die rote Schildkröte
 Die Schildkröte und der Hase
 Franklin – Eine Schildkröte erobert die Welt
 Schildkrötenberg
 Turtle